Albrechtstraße 21 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Albrechtstraße 21, Wohnhaus in Berlin, siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Mitte/Friedrich-Wilhelm-Stadt
 Albrechtstraße 21, Wohn- und Geschäftshaus in Dessau-Roßlau, siehe Liste der Kulturdenkmale in Dessau-Roßlau #Dessau
 Albrechtstraße 21, Wohnhaus in Tangermünde, siehe Liste der Kulturdenkmale in Tangermünde
 Albrechtstraße 21 (Wuppertal), Wohn- und Geschäftshaus in Wuppertal